A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi középsúlyú versenyszámát augusztus 1-jén rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben.

Az aranyérmes a koreai Song Dae-Nam lett, miután a döntőben legyőzte a kubai Asley González-t. A dobogó harmadik fokára az előző olimpia váltósúlyú bajnoka, a görög Ilias Iliadis valamint a japán Masashi Nishiyama állhatott.

A magyar színeket Madarász Tamás képviselte, aki a május 9-én, a NOB-tól kapott szabadkártya révén vehetett részt az olimpián. Madarász a második körben lépett először tatamira az üzbég Dilshod Choriev ellen. Az Ázsia-bajnok üzbég  ipponnal búcsúztatta el a magyar versenyzőt, aki így a kilencedik helyen zárt.

Eredmények

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 

F090